

Localidades
Hampton (Arkansas)
Hampton (Carolina do Sul)
Hampton (Flórida)
Hampton (Geórgia)
Hampton (Illinois)
Hampton (Iowa)
Hampton (Maryland)
Hampton (Minnesota)
Hampton (Nebraska)
Hampton (Nova Hampshire)
Hampton (Nova Jérsei)
Hampton (Pensilvânia)
Hampton (Virgínia)
Condado de Hampton
New Hampton

Outros
16255 Hampton
Hampton Court
	
Ou ainda:
Hampton Township
Hamptons (desambiguação)

Desambiguações de topônimos